Futebol Clube Vizela ist ein Fußballverein aus der portugiesischen Stadt Vizela.

Der Verein spielte von der Saison 2005/06 bis 2008/09, in der Saison 2016/17 bis 2020/21 in der 2. portugiesischen Liga, der Segunda Liga, in der man 2021   den 2. Platz belegte und nach 36 Jahren zum zweiten Mal in die Primeira Liga aufstieg.

Zum Kader gehören 2022 der Brasilianer Diego Rosa und der Österreicher Alexander Schmidt.

Weblinks 
 Offizielle Vereinsseite (portugiesisch)

Vizela, Fc
Sport (Vizela)
Gegründet 1939